Lutz Dieter Schmadel, né le , à Berlin, en Allemagne, et mort le , est un astronome allemand travaillant à l'université de Heidelberg.

Biographie 
Selon le Centre des planètes mineures, Lutz Schmadel a découvert , dont quatre seuls et les autres avec un co-découvreur (principalement Freimut Börngen) entre 1960 et 1993.

Il est l'auteur du Dictionary of Minor Planet Names.

L'astéroïde (2234) Schmadel a été nommé en son honneur.

Astéroïdes découverts

Notes et références

Liens externes 

  Page personnelle de Lutz Schmadel

Naissance à Berlin
Astronome allemand du XXe siècle
Astronome allemand du XXIe siècle
Découvreur d'astéroïdes
Naissance en juillet 1942
Décès en octobre 2016
Décès à 74 ans
Éponyme d'un objet céleste
Naissance dans le Troisième Reich